Алешнюги — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Алольской волости.

География 
Расположена в 30 км на северо-западе от города Пустошка. Имеет главную дорогу с автоостановкой. 

Деревня окружена смешанными лесами, богатыми ягодами и грибами. Недалеко протекает река Алоля.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 17 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района